Ю́рий Михайлович Смирно́в:
 Смирнов, Юрий Михайлович (1921—2007) — советский и российский математик, профессор.
 Смирнов, Юрий Михайлович (род. 1947) — советский футболист, российский футбольный функционер.